Мир Дикого запада (; возможен также перевод «западный мир»):
 «Мир Дикого запада» — американский фантастический фильм 1973 года, поставленный Майклом Крайтоном по собственному сценарию.
 «Мир Дикого Запада» — американский фантастический сериал телеканала HBO, премьера которого состоялась 2 октября 2016 года, вариация на тему одноимённого фильма.

См. также 
 
 Дикий Запад